Odor-vári-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Odor-vári-barlang, a Hajnóczy-barlang másik neve.
 Odor-vári-barlang, az Odorvári-barlang másik neve.